Эшилхатой () — село в Веденском районе Чеченской республики. Входит в состав Веденского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Элистанжи, в 5 км к западу от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: Октябрьское на северо-востоке, Ведено на востоке, Нефтянка на юго-востоке и Элистанжи на западе.

История 
В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР селение Эшилхатой было переименовано в Зебирколо и заселено выходцами из соседнего Дагестана. После восстановления Чечено-Ингушской АССР населённому пункту было возвращено его прежнее название Эшилхатой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Веденский район Чеченская республика.
 Население  Веденского  района  на  01.01 2010г. Чеченской Республики.

Населённые пункты Веденского района